Peugeot 908 steht für:
* Peugeot 908 RC, Konzeptfahrzeug (2006)
 Peugeot 908 HDi FAP, Rennwagen (2007 bis 2010)
 Peugeot 908 (Rennprototyp), dessen Nachfolger (ab 2011)